Smrečiny (Smreczyński Wierch) – szczyt w Tatrach na granicy polsko-słowackiej
 Smrečiny – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji